Angier ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Angier (1853–1926), US-amerikanischer Golfer
 Walter E. Angier (1863–1928), US-amerikanischer Brückenbau-Ingenieur
 Milton Angier (1899–1967), US-amerikanischer Speerwerfer
 Natalie Angier (* 1958), US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Angier (North Carolina)

Siehe auch:
 Mount Angier, Berg im australischen Antarktis-Territorium